Архангельская телебашня — телевизионная и радиовещательная башня, расположенная в Исакогорском округе Архангельска. Высота — 208 метров, телебашня является самым высоким сооружением Архангельска, и занимает 15-е место в списке самых высоких телевизионных башен России.

Строительство 
Решение о строительстве новой телебашни в Архангельске было принято после долгих споров и обсуждений. Мотивацией к реализации столь дорогого проекта, стала неблагоприятная ситуация с эфирным телерадиовещанием в Архангельске и близлежащих городах. Для дальнейшего развития областного телевидения была необходима стабильная и полноценная передача телевизионного сигнала хотя бы в центральные города области: Архангельск, Северодвинск, Новодвинск. Но старая телебашня высотой 160 метров, расположенная в центральной части Архангельска, этой задачи выполнить не могла. Ко всему прочему, из-за плотной многоэтажной застройки, усиленная работа телебашни ухудшала электромагнитную обстановку центральной части областного центра, вредя здоровью её жителей. А вот более высокая телебашня, возведённая в удаленном от центра города и жилья промышленном районе Исакогорка, существенно менее опасна для людей в экологическом отношении, и позволяет передавать стабильный сигнал на достаточное расстояние.

Строительство телебашни развернулось в Исакогорском районе Архангельска, на 14-м километре Вологодского шоссе, на территории старейшей в области радиостанции им. Якова Тимме (высота отметки над уровнем моря — 24 метра). Эта радиостанция впервые вышла в эфир 15 сентября 1913 года, и работала во время двух мировых войн и Октябрьской революции, обеспечивая радиосвязь.

После сноса одной из трёх старых радиомачт, принадлежавших радиостанции, и сооружения фундамента будущей телебашни, 3 июня 2002 года состоялось торжественное начало монтажа металлоконструкций новой архангельской телебашни. Символическим моментом стало закручивание «золотых» гаек в крепление первой опоры каждым из должностных лиц, причастных к проекту, в числе которых был губернатор Архангельской области Анатолий Ефремов, мэр Архангельска Олег Нилов и мэр Новодвинска Николай Дружинин.

Металлоконструкции архангельской телебашни, были изготовлены на Нижне-Исетском заводе металлоконструкций. Её сборка была поручена монтажному управлению № 29 «Спецстальконструкция» из Северодвинска.

Планировалось, что с вводом в действие телебашни, около 96 процентов населения области смогут качественно принимать ТВ-программы из областного центра. А жители Архангельска, Северодвинска и Новодвинска получать возможность уверенного качественного приема шести телеканалов (ОРТ, РТР, НТВ, ТВС, «Культура», ТВЦ-Архангельск). Также, на новой телебашне планировалось разместить радиопередатчики, а также передатчики для сотовой, трансинговой и пейджинговой связи.

Вскоре после начала возведения сооружения, руководство ФГУП «Российская телерадиовещательная сеть» заявило о своём намерении подключиться к строительству коммерческой телебашни под Архангельском.

В феврале 2003 года, монтаж телебашни был закончен, начались работы по её покраске и оснащению антенно-фидерного оборудования, за установку которого взялась ФГУП «Российская телерадиовещательная сеть».

15 сентября 2003 года, ровно через 90 лет после первого выхода в эфир радиостанции им. Тимме, состоялось открытие и освящение новой телерадиобашни. Телебашню освятил игумен Александр (Зинин), настоятель храма Покрова Божией Матери города Новодвинска. Он отметил, что издревле на Руси самой высокой точкой селения был православный крест, а новая архангельская телебашня — самая высокая точка этой местности, поэтому её тоже должен венчать освященный крест.

В 2002 году Архангельская телебашня была единственной строящейся телевышкой в России.

Дальнейшее использование 
 22 августа 2004 года, в День Государственного флага Российской Федерации, впервые в истории Архангельской области силами регионального отделения партии «Единая Россия», российский триколор был установлен на самом высоком сооружении области.
 Несмотря на обещания при строительстве новой телебашни, сигнал областного телевидения не доходит до села Холмогоры, из-за чего многие его жители лишены возможности смотреть телепрограммы местного телевидения.

Примечания 

Телебашни России
Здания и сооружения Архангельска